nottola, sinonimo desueto di civetta 
 Nottola, nome comune di Myliobatis aquila
 Nottola sinonimo di succiacapre
 Nottola ovvero nottolino
 Nottola di Minerva

Pipistrelli 

 nottola comune
 nottola gigante
 Nottola di Leisler
 nottola delle Azzorre

Pagine correlate 

 mottola (disambigua)